

Niemcy 
 Schönebeck – dzielnica Essen
 Schönebeck – były powiat w latach 1952-1990
 Schönebeck – były powiat w latach 1990-2007
 Schönebeck (Elbe) – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Salzland
 Schönebeck (Elbe) – była wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Salzland
 Schönebeck – rzeka, dopływ Wupper

Osoby 
 Eugen Schönebeck – niemiecki malarz
 Hans von Schoenebeck – niemiecki archeolog

Inne 
 Schönebeck – pałac
 Schönebeck – ród